Comitatul Carter, în limba engleză, Carter County, este numele a cinci comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Carter, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carter, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carter, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carter, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carter, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Carter (dezambiguizare)
 Carter (nume), nume proprii anglofone, mai ales nume de familie